Лоре́то () может означать:

Топоним

Аргентина 
 Лорето — департамент провинции Сантьяго-дель-Эстеро.
 Лорето — город в провинции Сантьяго-дель-Эстеро, центр одноимённого департамента.

Боливия 
 Лорето — город в департаменте Бени.

Италия 
 Лорето — коммуна в регионе Марке, один из крупнейших паломнических центров.
 Лорето — небольшой остров на озере Изео.
 Лорето — станция Миланского метрополитена.

Мексика 
 Лорето — муниципалитет в штате Сакатекас.
 Лорето — муниципалитет в штате Южная Нижняя Калифорния.
 Лорето — город в штате Южная Нижняя Калифорния.

Перу 
 Лорето — самый крупный и северный из регионов страны.
 Лорето — провинция.

Филиппины 
 Лорето — муниципалитет 5-го уровня в провинции Острова Динагат.
 Лорето — муниципалитет 1-го уровня в провинции Южный Агусан.

Эквадор 
 Лорето — кантон провинции Орельяна.

Персоналии 
 Лорето, Жозе (род. 1984) — бразильский актёр.
 
 Гранде, Лорето (1878—1965) — итальянский ботаник и натуралист.
См. также Лоретта

См. также 
 Лорето-Апрутино — коммуна в итальянском регионе Абруццо.
 Лорето-ди-Казинка — коммуна во французском департаменте Верхняя Корсика.
 Лорето-ди-Таллано — коммуна во французском департаменте Южная Корсика.
 Лоретта